Pijavice est un toponyme qui peut désigner :
Pijavice, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Pijavice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.